Scorțeni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Scorțeni (Bacău)
 Scorțeni (Prahova)